Campionatul Mondial de Scrimă pentru juniori este o competiție internationale de scrimă organizată de Federația Internațională de Scrimă pentru trăgători sub 20 de ani. Se desfășura în același loc și timp ca Campionatul Mondial de Scrimă pentru cadeți (sub 17 ani). A fost cunoscut ca Criterium-ul Mondial Tinerilor (în ) până în 1963.

Primul Campionat Mondial a avut loc la Nîmes în Franța în anul 1950. Probele pe echipe s-au desfășurat din 1998. Femeile participă în probele de floretă din 1955, în probele de spadă din 1989 și în probele de sabie din 1999.

Campionii Mondiali juniori

Floretă

Spadă

Sabie

Referințe
 Rezultate  la Federația Internațională de Scrimă
  Medaliați la scrimă la Jocurile Olimpice și la Campionatul Mondial